Der Schuss ist Titel oder -bestandteil:
 Der Schuss (Puschkin), Kurzgeschichte (1831)
 Rosa Roth – Der Schuss, deutscher Fernsehfilm von Hannu Salonen (2013)
 Der Schuss am Kilimandscharo, Roman von Jules Verne
 Der Schuß im Pavillon, deutscher Detektivfilm (1925)
 Der Schuss, der um die ganze Welt gehört wurde, US-Redewendung
 Der Schuß von der Kanzel, Novelle von Conrad Ferdinand Meyer
 Wilsberg: Wilsberg und der Schuss im Morgengrauen, TV-Folge
 Halali oder Der Schuß ins Brötchen, TV-Satire von Joachim Roering (1994)

Siehe auch:
 Der Schuß
 Der goldene Schuss
 Der letzte Schuß